John Seymour peut se référer à plusieurs personnes :
 John F. Seymour (1937- ), homme politique américain ;
 John Seymour (1646-1675), 4e duc de Somerset ; 
 John Seymour (1952- ), 19e duc de Somerset ;
 John Seymour (1914-2004), un auteur britannique pionnier du mouvement d'autosuffisance